

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Rzeczyn – część wsi Brzegi w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Krzyż Wielkopolski
 Rzeczyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin